Linha 10 (Metro de Barcelona)
 Linha 10 (Metro de Madrid)
 Linha 10 do Metropolitano de Paris
 Linha 10 da CPTM

Ver também

Desambiguações de transporte